True Self е четвърти студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата Сойл, който е издаден на 2 май 2006 г. от DRT Entertainment. Албумът се появява в интернет пространството в някои „Peer-to-peer“ страници и в торент сайта „BitTorrent“ на 4 март, почти 2 месеца преди официалното излизане.

Състав 
 Ей Джей Кавалиър – вокали
 Том Шофилд – барабани
 Адам Зейдъл – китара
 Шоун Глас – китара
 Тим Кинг – бас

Песни

Външни препратки 
  Официална страница

Албуми на Сойл
Музикални албуми от 2006 година